Le tournoi de tennis de Boise est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du 22 au .

Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Sherry Acker, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Mary Carillo.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boise
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Boise
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979